Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1995 je bila sedeminštirideseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo

Razred 500 cm3

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3

1995 v športu
1995